Merlina, altro nome con cui è nota la proteina neurofibromina 2
 Merlina, cultivar di olivo ligure.